Алексей Милютин:
 Милютин, Алексей Алексеевич (1925—2001) — советский и российский математик, профессор МГУ..
 Граф Милютин, Алексей Дмитриевич (1845—1904) — генерал-лейтенант, в 1892—1902 гг. курский губернатор.
 Милютин, Алексей Яковлевич (1673—1755) — русский фабрикант.